Monson ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Monson (Colorado)
 Monson (Kalifornien)
 Monson (Maine)
 Monson (Massachusetts)
 Monson (West Virginia)
 Monson Township im Traverse County, Minnesota

Monson ist der Familienname folgender Personen:

 Alicia Monson (* 1998), US-amerikanische Leichtathletin
 David Smith Monson (* 1945), US-amerikanischer Politiker

 Edward Monson (1841–1908), britischer Diplomat
 Ingrid Monson (* 1955), US-amerikanische Jazzforscherin und -trompeterin
 Isolde Monson-Baumgart (1935–2011), deutsche Grafikerin und Hochschullehrerin 
 Jeff Monson (* 1971), US-amerikanischer Kampfsportler
 John Monson, 11. Baron Monson (1932–2011), britischer Politiker
 Levinus Monson (1792–1859), US-amerikanischer Jurist
 Shaun Monson, Filmregisseur
 Thomas S. Monson (1927–2018), US-amerikanischer Geistlicher, Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
 Wally Monson (1908–1988), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer

Siehe auch:
 Mount Monson, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Monsen